Понизовский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Понизовский, Алексей Михайлович (род. 1954) — русский поэт.
 Понизовский, Борис Юрьевич (1930—1995) — театральный теоретик, режиссёр, основатель театра «ДаНет».
 Понизовский, Владимир Миронович (1928—1982) — советский писатель и журналист.